Le terme Falcoz s'avère un patronyme de famille fréquent en France et en Italie. Ce terme peut se reférer à:

Personnalités

 Mathieu Falcoz (1702-1763), prêtre sulpicien originaire de la Savoie (France). Il exerça comme vicaire à Montréal (1727-1731), en France (1731-1733), puis procureur à Montréal (1733-1763) et directeur spirituel des religieuses de l'Hôtel-Dieu de cette ville (1748-1763).
 Louis Falcoz (1870-1938), pharmacien, biologiste et entomologiste français de la Société linnéenne de Lyon.

Toponymes

 Rivière Falcoz, un affluent de la rivière George (bassin de la baie d'Ungava) coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Références